Itala (Vetus Latina)
Itala (automobilska kuća)